

Известные носители 
 Счастливцев, Вадим Михайлович (род. 1935) — советский и российский учёный-металлург.
 Счастливцев, Николай Степанович (1927—2013) — советский директор, организатор производства.

Вымышленный персонаж 
 Актёр Счастливцев — персонаж песни барда Тимура Шаова «Свободная Частица»:

 Счастливцев — герой пьесы А. Н. Островского «Лес»

См. также 
 Счастливцево

Примечания